FISA steht für:

 Fédération Internationale des Sociétés Aérophilatéliques, internationaler Dachverband der Aerophilatelie
 Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, Weltruderverband
 Fédération Internationale du Sport Automobile, ehemalige Weltmotorsportorganisation
 Foreign Intelligence Surveillance Act, Gesetz, das die Aktivitäten der US-Nachrichtendienste regelt
 FISA (Filmförderprogramm) des Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Österreich (2010–2022), ab 2023: FISA plus oder FISA+

Abkürzung